Zinedine peut faire référence à : 
Un prénom arabe, Zinedine ;
Zinedine, un cheval de saut d'obstacles.